

Chimica 
 Speed – termine del linguaggio gergale anglo-americano per indicare l'anfetamina o la metanfetamina

Cinema 
 Speed – film del 1917 prodotto dalla United States Moving Picture Corporation
 Speed – cortometraggio del 1919 diretto da Al St. John
 Speed – film del 1922 diretto da George B. Seitz
 Quello scapestrato di papà (Speed) – film del 1925 diretto da Edward LeSaint
 Speed – cortometraggio del 1931 diretto da Mack Sennett
 Speed – film del 1936 diretto da Edwin L. Marin
 Speed – film del 1994 diretto da Jan de Bont
Speed 2 - Senza limiti – film del 1997 diretto da Jan de Bont
 Speed – film del 2007 diretto da Vikram Bhatt

Geografia 
Australia
 Speed – località dell'Australia

Canada
 Speed River – fiume del Canada

Stati Uniti d'America
 Speed – località della Carolina del Nord
 Speed – località dell'Indiana
 Speed – località del Kansas

Letteratura 
 Speed – romanzo di William S. Burroughs del 1970

Musica 
 Speed – gruppo musicale giapponese
 Speed – gruppo musicale sudcoreano
 Speed – singolo dei BUCK-TICK del 1991
 Speed – singolo di Billy Idol del 1994

Persone 
 Gary Speed (1969-2011) – allenatore di calcio e calciatore gallese
Scott Speed (1983) – pilota automobilistico statunitense

Televisione 
 SPEED Channel – canale televisivo statunitense

Altro 
 Speed – personaggio dei fumetti Marvel Comics della serie Giovani Vendicatori
 Speed – gioco di carte
 Speed o arrampicata di velocità – disciplina dell'arrampicata
 SpeeD – Società Pubblicità Editoriale e Digitale